Gabinetto dei disegni e delle stampe (GDSU), dipartimento degli Uffizi di Firenze
Gabinetto nazionale delle stampe (ora Istituto nazionale per la grafica)
Gabinetto delle Stampe, museo napoletano presso l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa
Gabinetto delle stampe di Bagnacavallo, parte del Museo Civico delle Cappuccine
Gabinetto delle Stampe, museo di Dresda
Gabinetto delle Stampe (Cabinet des estampes), museo parigino, dipartimento della Biblioteca nazionale di Francia.

Pagine correlate 

Cabinet des Dessins